Kropenka může být:

 kropenka – nádoba na svěcenou vodu
 jiné označení pro kropáč (aspergillum), kterým se provádí výkrop svěcenou vodou
 česká zlatá kropenka neboli česká slepice zlatě kropenatá – plemeno slepic
 kropenka – barevný ráz plemene holubů zvaného česká čejka
 Kropenka (jeskyně) – vápencová jeskyně u Ondřejovic v okrese Jeseník